Лига Ирландии 1948/1949 () — 28-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Драмкондра» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1948/1949
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1948 году
1949 год в Ирландии